Бабаков — російське прізвище. Жіноча форма — Бабакова.

Відомі носії 
 Бабаков Сергій Денисович (1927—2011) — український письменник, краєзнавець.
 Бабаков Олександр Михайлович ( 1963) — російський державний і політичний діяч, підприємець, депутат
 Бабакова Інга Альвідосівна ( 1967) — українська спортсменка (легка атлетика, стрибки у висоту); заслужений майстер спорту.

Див. також 
 Бабак (значення)
 Бабан
 
Російські прізвища